Humberto Ramos pode se referir a:
Humberto da Silva Ramos, ex-jogador de futebol brasileiro.
Humberto Ramos (ilustrador), ilustrador mexicano.